Lacey může být:
 místo
 Lacey (Washington) – město ve státě Washington
příjmení
 Jacob Lacey (* 1987) – hráč amerického fotbalu
 Tiff Lacey (* 1965) – britská zpěvačka
 Algernoon Montgomery Lacey zvaný Algy, postava z knih o Bigglesovi
křestní jméno
 Lacey Duvalle (* 1982) – americká pornoherečka
 Lacey Chabert (* 1982) – americká herečka